Соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх 1984 года проводились только среди мужчин.

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1984
Международные соревнования по водному поло в США
1984 год в водных видах спорта